Goudineau est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Christian Goudineau (1939-2018), archéologue, écrivain et historien de l'antiquité français ;
 Daniel Goudineau (né en 1949), dirigeant de télévision français ;
 Yves Goudineau (né en 1953), anthropologue français.

Notes et références 

Patronyme français